Евховка — река в России, протекает в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области. Устье реки находится в 41 км по правому берегу реки Пичуг. Длина реки составляет 14 км.

Исток реки находится на Северных Увалах у нежилой деревни Каксур. Генеральное направление течения — запад. Притоки — Каксур (левый); Малая и Большая Доровица (правые). Всё течение проходит по ненаселённому заболоченному лесному массиву, впадает в Пичуг выше деревни Смольянка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский;
 Речной бассейн — Северная Двина;
 Речной подбассейн — Малая Северная Двина;
 Водохозяйственный участок — Юг;
 Код водного объекта — 03020100212103000010651.

Примечания 

Реки Кичменгско-Городецкого района
Бассейн Юга